XXII турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 9 сентября по 28 декабря 2014 года с участием 14 команд Суперлиги, 12 коллективов высшей лиги «А», одной команды высшей лиги «Б» и представителя Белоруссии — минского «Строителя».

Предварительный этап 
На предварительном этапе участвовали 27 команд. Московское «Динамо», казанский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» имели гарантированный выход в полуфинальный этап независимо от результатов предварительного, поскольку каждый из этих клубов делегировал трёх игроков в сборную России для участия на чемпионате мира. В общей сложности путёвки в следующий этап соревнования получили 17 команд — по 3 из первых трёх зон и по 4 из четвёртой и пятой (в соответствии с количеством команд в каждой зоне, входящих в число 17 сильнейших по итогам чемпионата России-2013/14).

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовало «Белогорье», третий год подряд получившее право принять «Финал шести» Кубка. Остальные 16 команд распределены на 4 квартета «змейкой» в соответствии с их положением в чемпионате России-2013/14.

В группе В должна была выступить «Югра-Самотлор», подававшая заявку на проведение матчей в Нижневартовске, но ввиду малой вместимости Зала международных встреч заявка не была удовлетворена. Местом проведения матчей этой группы выбран Дворец спорта имени Али Алиева, расположенный в Каспийске. Позднее руководство «Самотлора» известило Всероссийскую федерацию волейбола об отказе от дальнейшего участия в Кубке и образовавшуюся вакансию заняла команда «Дагестан» (Махачкала) из высшей лиги «Б». 

В финальный этап вышли победители групп — «Факел», «Локомотив», московское «Динамо» и «Кузбасс». 25 ноября на совещании исполкома Всероссийской федерации волейбола «Зениту» для участия в «Финале шести» была предоставлена wild card, претендентами на неё также являлись «Газпром-Югра», краснодарское «Динамо» и «Нефтяник».

Группа A

Группа Б

Группа В

Группа Г

Финальный этап 
«Финал шести» проходил в белгородском дворце спорта «Космос» с 23 по 28 декабря 2014 года. Матчи в группах сенсаций не принесли — четвёрка сильнейших клубов по итогам прошлогоднего чемпионата, лидирующая и в нынешнем сезоне, по результатам первых двух игровых дней завоевала путёвки в полуфинал, не испытав серьёзной конкуренции со стороны «Кузбасса» и «Факела». Новоуренгойский коллектив оказался перед «Финалом шести» в наиболее трудном положении, оставшись без травмированного капитана Игоря Колодинского и не приехавшего в Белгород по семейным обстоятельствам главного тренера Юрия Панченко. Казанский «Зенит», уступивший в рамках полуфинального этапа тому же «Факелу» и попавший в «Финал шести» лишь благодаря wild card, напротив, предстал в боевом составе — пропустившие несколько матчей в начале сезона основные доигровщики казанцев Евгений Сивожелез и Вильфредо Леон не только вернулись в строй, но и набрали приличную форму. 

В первом полуфинале «Зенит» оказался сильнее столичного «Динамо», а во втором новосибирский «Локомотив» выбил из борьбы за золото главного фаворита — «Белогорье», прервав длинную победную серию хозяев в текущем сезоне (15 матчей в чемпионате России, 4 в Лиге чемпионов и 2 на финальном этапе Кубка страны). Уступив без вариантов в стартовом сете, подопечные Андрея Воронкова смогли прибавить во всех элементах и навязать сопернику свою игру. Самым результативным в матче с 20 очками стал Денис Земчёнок, отметившийся сериями острых и стабильных подач и отличной игрой в нападении, а качество приёма новосибирцев позволило Александру Бутько активно задействовать нападающих первого темпа, особенно Артёма Вольвича, показавшего 91 % эффективности в атаке. 

В финале Кубка «Локомотив» сумел навязать борьбу «Зениту» только в третьей партии. При счёте 22:22 три эйса подряд в исполнении Евгения Сивожелеза завершили матч в пользу его команды. Как и в финальном поединке прошлогоднего чемпионата страны между этими же соперниками, «Зенит» оказался сильнее — 3:0 и в четвёртый раз в своей истории завоевал национальный Кубок.

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
27 декабря

Матч за 3-е место 
28 декабря

Финал

Статистика

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2014 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2014 год в волейболе